Генера́тор (через  від  — «плідник, родоначальник, породжувач») — пристрій, апарат або машина, що виробляє будь-які продукти, електроенергію або перетворює один вид енергії в інший.

Загальна характеристика 
Генератори, зокрема виробляють: продукти (газ, лід тощо), електричну енергію (генератор електромашинний, радіосигналів тощо), створюють електричні, електромагнітні, світлові або звукові сигнали — коливання, імпульси (наприклад, ламповий, магнетронний, квантовий, ультразвуковий генератор).

Приклади 
 Аерозольний генератор — пристрій, призначений для одержання аерозолів із заданими властивостями (дисперсність, заряд, концентрація).
 Генератор низьких частот
 Імпульсний генератор
 Генератор випадкових чисел
 Генератор псевдовипадкових чисел
 Електричний генератор
 Генератор постійного струму
 Генератор змінного струму
 Автомобільний генератор
 Електронний генератор
 Мультивібратор
 Квантовий генератор
 Скло-генератор

Див. також 
 Генераторна лампа — електронна лампа для перетворення енергії джерела постійного або змінного струму на енергію електричних коливань.
 Генераторне гальмування
 Генераторний газ

Література 
 
 Конструкція синхронних явнополюсних машин: Навч. посіб. для студ. спец. «Електр. машини та апарати» / В. В. Попічко, М. В. Хай; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2002. — 112 c. — Бібліогр.: с. 102.

Машини